Holló Imre (1725–1782) piarista pap, gimnáziumi tanár
 Holló Imre (1906–1971) villamosmérnök, vállalati főmérnök, gépészmérnök